Piotr Niesłuchowski (ur. 19 kwietnia 1988 w Ciechanowie) – polski piosenkarz, wokalista, tekściarz, kompozytor i gitarzysta.

Życiorys 
Urodził się i dorastał w Ciechanowie. Tam, w 2006 roku dołączył do pierwszego zespołu – The Without. W 2009 r., po przeprowadzce do Warszawy, dołączył do warszawskiego zespołu the Rooads. W roku 2011 wziął udział w I edycji telewizyjnego talent show The Voice of Poland, gdzie trafił do grupy Ani Dąbrowskiej i zajął III miejsce w finale, wykonując m.in. utwory „Sex on Fire” zespołu Kings of Leon i „Somebody to Love” Jefferson Airplane.

Razem z zespołem Hanza nagrał EP „hanza” oraz LP „Bądź co bądź, pochopne wnioski”. Album wydany przez wytwórnię Fonografika zebrał dobre opinie, a zespół trafił do szerszego grona odbiorców podczas np. Bałtyk Festiwal (Nagroda publiczności) czy 22. Przystanek Woodstock. W 2018 roku Niesłuchowski rozstał się z Hanzą i współtworzył grupę rockową Mandrillus, z którą nagrał materiał na płytę, jednak album nigdy nie ukazał się w całości. Współpracował z wieloma polskimi artystami m.in. z Anną Dąbrowską (singiel „Nothing's Wrong”), Kielichem, Natalią Przybysz (MTV Unplugged) i Skubasem, z którym w okresie 2016–2022 występował podczas występów na żywo oraz ogólnopolskich tras koncertowych w duetach, jak i z zespołem.

5 grudnia 2022 roku ukazał się jego pierwszy singiel „Bij” zapowiadający debiutancką solową płytę „Dom latających talerzy”. Produkowany przez Tomasza Waldowskiego (m.in. LemON) album ukaże się jesienią 2023 roku.

Niesłuchowski nie posiada wykształcenia muzycznego, a warsztat zdobywał na koncertach i próbach. W 2021 został stypendystą programu Music Masterclass Fundacji Fabryki Norblina dla uzdolnionych artystów. Jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2009-2013 grywał regularnie na warszawskiej starówce.

Wystąpił w teledysku Skubasa do piosenki „Szklane miesiące” (2019) oraz w teledysku do utworu „Blizna” (2014) rapera VNM.

Przypisy 

Muzyka
Polscy muzycy
Polscy gitarzyści
Rock
Muzycy